Askerød har flere betydninger:

 Askerød – en bebyggelse i Greve Strand, Greve Kommune
 Askeröd – en landsby i Skåne

Se også
 Askeryds kyrkby – en by i Aneby kommun i Jönköpings län i Småland.